Аптон има више значења:
 Округ Аптон (Тексас)
 Аптон (Масачусетс)
 Аптон (Вајоминг)
 Аптон (Кентаки)